Геродиан

 Элий Геродиан — греческий грамматик II века.
 Геродиан — греческий историк 1-й половины III века, автор «Истории от Марка Аврелия».